Knife-Edge – brano musicale degli Emerson, Lake & Palmer del 1970
Il filo del coltello (Knife Edge) – romanzo di Malorie Blackman del 2004
Knife Edge - In punta di lama (Knife Edge) – film del 2009 diretto da Anthony Hickox